Грей або Ґрей ( або  — сірий, сивий):

 Грей — одиниця вимірювання поглинутої дози іонізуючого випромінювання в системі SI
 Анатомія Грей — американський медично-драматичний телесеріал
 Доріан Грей — британський фільм, екранізація твору Оскара Вайлда «Портрет Доріана Ґрея»
 Green Grey — російськомовний український поп-рок-гурт
 Грей — англійське і шотландське прізвище

Топонім

Грей — місто, штат Джорджія
 Грей — місто, штат Айова
 Грей — місто, штат Мен
 Грей Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсільванія
 Грей — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Грей — переписна місцевість, штат Мен
 Грей — переписна місцевість, штат Теннессі

Див. також 
 Ґрей
 Портрет Доріана Ґрея